Cannet : commune française, située dans le département du Gers
 Le Cannet : commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes
 Le Cannet-des-Maures : commune française, située dans le département du Var

Voir aussi